Wylie é uma forma contraída do nome Wilian e pode-se referir-se também a:

 Um sobrenome

Locais
 Wylie (Texas)
 Lago Wylie

Outros
 Transliteração Wylie

Desambiguação